A 62 313-as mellékút egy közút Seregélyesen; a 6213-as útból ágazik ki, annak 4+250-es kilométerszelvényénél, a település belterületén, és a Pusztaszabolcs–Székesfehérvár-vasútvonal Seregélyes megállóhelyéig vezet. Hossza 134 méter, fenntartója a Magyar Közút Zrt.

|}

Források 
ÚtAdat

62313
Seregélyes